Gårdtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Dalarna 
Norra Gårdtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Gårdtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gårdtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,

Jämtland 
Stor-Gårdtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (13 ha)
Gårdtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (12,7 ha)
Gårdtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, Öraån), sjö i Bräcke kommun,  (12 ha)
Stor-Gårdtjärnen (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (5,38 ha)
Lill-Gårdtjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Gårdtjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (17,5 ha)

Medelpad 
Gårdtjärnen (Attmars socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (21,5 ha)
Gårdtjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Gårdtjärn (Sättna socken, Medelpad), (postort Gåltjärn), by i Sättna socken, Sundsvalls kommun

Ångermanland 
Gårdtjärnen (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Gårdtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (15,4 ha)
Gårdtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 704639-164474), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gårdtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 704965-164476), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gårdtjärnen (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gårdtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 702082-159119), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gårdtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 703888-159303), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,8 ha)

Västerbotten 
Lill-Gårdtjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (5,14 ha)
Gårdtjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 716404-168009), sjö i Vindelns kommun, 
Gårdtjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 716436-167986), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Gårdtjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (6,86 ha)
Gårdtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726373-170554), sjö i Piteå kommun, 
Gårdtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727312-169724), sjö i Piteå kommun,

Se även 
Gåltjärn
Gårdstjärn
Gårstjärn
Gårtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn